Luftfahrtgesetz

 allgemein eine Rechtsnorm zur Luftfahrt, siehe Luftfahrtrecht
im Speziellen (abgekürzt LFG):
 Luftfahrtgesetz (Österreich)
 Luftfahrtgesetz (Schweiz)
 Luftfahrtgesetz (Liechtenstein)